Арехіз — ім'я італійських середньовічних італійських правителів. Відомі носії:
 Арехіз I — 2-й герцог Беневентський
 Арехіз II — князь Беневентський